Joe Marler – rugbista a 15 britannico
 Taryn Marler – attrice australiana